Kabupaten Serang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Serang (kabupaten i Indonesien), Banten, 
 Serang (provinshuvudstad i Indonesien), Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar